McFadzean ist der Familienname folgender Personen:

 Francis McFadzean, Baron McFadzean of Kelvinside (1915–1992), schottischer Manager und Wirtschaftswissenschaftler
 Jim McFadzean (1938–2016), schottischer Fußballspieler
 William McFadzean, Baron McFadzean (1903–1996), britischer Wirtschaftsmanager und Politiker